De utstötta kan syfta på:

 De utstötta (1925) – en tysk stumfilm från 1926, originaltitel Die Verrufenen
 De utstötta (1931) – en svensk film från 1931
 De utstötta (1971) – en amerikansk film från 1971, originaltitel Bless the Beasts & Children

Se även
 Den utstötte (1957) – en amerikansk film från 1957, originaltitel The Strange One